Chrościce peut désigner en Pologne :

 Chrościce, village du powiat de Ciechanów, dans la voïvodie de Mazovie ;
 Chrościce, village du powiat de Mińsk, dans la voïvodie de Mazovie.